

Architettura 
 Palazzo Schwarzenberg – palazzo situato a Vienna (Austria)

Persone 
 Giovanni di Schwarzenberg-Hohenlandsberg (1463-1528) – politico e militare tedesco
 Adolfo di Schwarzenberg (1551-1600) – politico e militare tedesco
 Adamo di Schwarzenberg (1583-1641) – politico e militare tedesco
 Giovanni Adolfo I di Schwarzenberg (1615-1683) – politico e militare austriaco
 Adamo Francesco Carlo di Schwarzenberg (1680-1732) – politico e militare austriaco
 Maria Anna di Schwarzenberg (1706-1755) – nobildonna austriaca
 Karl Philipp Schwarzenberg (1771-1820) – militare austriaco
 Felix Schwarzenberg (1800-1852) – politico austriaco
 Karl Borromäus Philipp zu Schwarzenberg (1802-1858) – politico e militare austriaco
 Edmund di Schwarzenberg (1803-1873) – politico e militare austriaco
 Friedrich Johann Joseph Cölestin von Schwarzenberg (1809-1885) – cardinale e arcivescovo austriaco
 Karel Schwarzenberg (1937) – politico ceco

Geografia

Austria 
 Schwarzenberg – comune nel distretto di Bregenz (Vorarlberg)
 Schwarzenberg – frazione di Enzenkirchen, comune nel distretto di Schärding (Alta Austria)
 Schwarzenberg – frazione di Pfaffenschlag bei Waidhofen an der Thaya, comune nel distretto di Waidhofen an der Thaya (Bassa Austria)
 Schwarzenberg – frazione di Ybbsitz, comune nel distretto di Amstetten (Bassa Austria)
 Schwarzenberg am Böhmerwald – comune nel distretto di Rohrbach (Alta Austria)

Germania 
 Schwarzenberg – ex comune ora frazione di Melsungen, città nel distretto di Kassel (Assia)
 Schwarzenberg, ufficialmente Schwarzenberg/Erzgebirge – città nel circondario dei Monti Metalliferi (Sassonia)

Repubblica Ceca 
 Schwarzenberg – antico nome tedesco di Černá Hora, comune nel distretto di Blansko (Moravia Meridionale)

Svizzera 
 Schwarzenberg – comune nel distretto di Lucerna Campagna (Canton Lucerna)
 Schwarzenberg – antico nome tedesco di Le Noirmont, comune nel distretto delle Franches-Montagnes (Canton Giura)

Storia 
 Schwarzenberg – famiglie aristocratica tedesco-boema
 Principato di Schwarzenberg (in tedesco Herrschaft Schwarzenberg) – antico Stato tedesco nella regione dei Monti Metalliferi (XII-XVI secolo)
 Principato di Schwarzenberg (in tedesco Herrschaft Schwarzenberg) – antico Stato tedesco nella regione del Klettgau (XVII-XVIII secolo)
 Freie Republik Schwarzenberg – nome tedesco dello Stato libero dei Monti Metalliferi, effimero Stato esistito durante la Seconda guerra mondiale
 Circondario di Schwarzenberg (in tedesco Landkreis Schwarzenberg) – antico circondario tedesco con capoluogo Schwarzenberg/Erzgebirge, in Sassonia, esistito tra il 1939 e il 1947 e dal 1990 al 1994

Pagine correlate 
 Schwarzenburg (disambigua) – pagina di disambiguazione